Залатита има више значења:

 Залатита (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Залатита (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику